

Сасово — місто, Рязанська область

Села:
 Сасово — Закарпатська область, Берегівський район
 Сасово — Закарпатська область, Тячівський район